Chleborád je české příjmení. Mezi jeho nejznámější nositele patří:

 mužští nositelé příjmení

 František Ladislav Chleborád (1839–1911) – český národohospodář a průkopník družstevnictví
 Miroslav Chleborád (1880–1966) – český právník a amatérský archeolog
 Miroslav Bohdan Chleborád (1914–1993) – slavista, jazykovědec, autor cestopisů po Jugoslávii
 Pavel Chleborád –  člen předsednictva Strany nezávislosti České republiky
 Václav Chleborád (1893 – ???) –  poválečný poslanec Ústavodárného Národního shromáždění

 ženské nositelky příjmení

 Josefa Rosolová-Chleborádová (1882–1968) – československá politička a poslankyně Národního shromáždění

Externí odkazy 

 

Česká příjmení